

Biografia 

Nato a Vienna il 31 marzo 1347, morì a soli 15 anni, nel 1362, in un incidente di caccia.

Fratelli e sorelle 
 Rodolfo IV (1339-1365), duca d'Austria
 Caterina (1342-1381), badessa
 Margherita (1346-1366)
 Alberto III (1349-1395), duca d'Austria
 Leopoldo III (1351-1386), duca d'Austria

Ascendenza

Altri progetti 

Federico
Sepolti nel Duomo di Vienna